Ла-Фрехенеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 45,16 км². Население — 445 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саламанки
Испанско-португальская граница